Parrot (drank), een cocktail
Parrot (bedrijf), een Frans bedrijf
Parrot Records
Een Engelstalige term voor papegaaiachtigen (psittacines)

Zie ook
Parrott (doorverwijspagina)